Storoschewoje () ist der Name von Orten in der Russischen Föderation:
 Storoschewoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Katzkeim, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Storoschewoje (Kaliningrad, Prawdinsk), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Klein Klitten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Storoschewoje (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Storoschewoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Storoschewoje Perwoje (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Storoschewoje Perwoje (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch
 Storoschewoje Wtoroje, Dorf in der Oblast Woronesch